Pterogenys dubius är en ringmaskart som beskrevs av Courtinat 1998. Pterogenys dubius ingår i släktet Pterogenys, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
dubius